Minneola – città della Florida
Minneola – città del Kansas